Le Lame ima više značenja:
 Le Lame, Pisa
 Le Lame, Venezia